Кристофер Джон Петик (Christopher John Pethick; род. 22 февраля 1942) — британский физик-теоретик.
Эмерит-профессор  (NORDITA) и Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, директор первого в 1989—1994 гг.
Иностранный член Датской королевской академии наук (1977), Королевского норвежского общества наук и литературы (2003), Американского философского общества (2016).
Отмечен премиями Ларса Онзагера (2008) и  (2011) Американского физического общества, а также  (2015).

Биография 
Окончил Оксфордский университет (бакалавр, 1962). Там же в 1965 году получил степени магистра и доктора философии по физике (научный руководитель ), а также стал научным сотрудником Магдален-колледжа, которым состоял до 1970 года. В 1966 году поступил постдоком в Иллинойсский университет, в штат которого будет зачислен ассоциированным профессором после академического года 1969—1970, проведенного в Оксфорде и NORDITA. Полный профессор с 1973 года и одновременно с того же года профессор физики NORDITA. Перед тем в 1970—1972 гг. стипендиат Слоуна. В 1973—1974 гг. приглашённый профессор в Институте Ландау в Москве, а в 1995 г. — в Институте ядерной физики в Сиэтле. В 1989—1994 гг. директор NORDITA. Ныне также профессор Института Нильса Бора.

В 1992—1997 гг. член-учредитель European Center for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas в Тренто (Италия).

В 2004—2010 гг. член редколлегии Physical Review A.

Иностранный почётный член Американской академии искусств и наук, фелло Американского физического общества.

Примечания

Ссылки 
 CV 
 NORDITA 

Физики-теоретики
Члены Датской королевской академии наук
Члены Норвежского королевского общества наук и литературы
Иностранные члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Преподаватели Иллинойсского университета в Чикаго
Доктора философии по физике
Стипендиаты Слоуна